Shenjian bezeichnet:

 Shenjian (Xun Yue) , philosophisches Werk von Xun Yue 
 die ehemalige chinesische Automarke Shenjian (Automarke) (1987–2002)
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Shanxi Huaihai Machinery Works (1995–1997)